Анато́лий Алекса́ндрович Ба́нник (7 декабря 1921, хутор Воздвиженский, ныне в Сумской области — 19 января 2013, Киев) —  советский и украинский шахматист, мастер спорта СССР (1949).

Воспитанник шахматной секции Киевского дворца пионеров. Ученик А. М. Константинопольского.

Участник семи чемпионатов СССР (с 1954 по 1964 / 65 гг.).

Чемпион Украинской ССР (1945, 1946, 1951, 1955 и 1964 гг.). Серебряный призёр чемпионата УССР 1956 г. Бронзовый призёр чемпионатов УССР 1944 и 1966 гг.

В составе сборной Украинской ССР участник нескольких командных чемпионатов СССР. В 1951 и 1955 гг. в составе команды стал бронзовым призёром.

Двукратный серебряный призёр командных чемпионатов СССР в составе сборной ДСО «Наука» (1952 и 1954 гг.).

Чемпион ДСО «Спартак» (1961 и 1962 гг.). В составе сборной спортивного общества бронзовый призёр командного чемпионата СССР 1966 г.

Участник матча СССР — Югославия (1963 г.) и трёх матчей Украинская ССР — Болгария (1963—1965 гг.).

Последние годы жизни провел в Германии.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматисты Германии